Siemens CC75 — стільниковий телефон фірми Siemens. Випуск телефону було скасовано.

C